AIG Japan Open Tennis Championships 2007 (kobiety)
 AIG Japan Open Tennis Championships 2007 (mężczyźni)